Plou puede referirse a:

Plou, municipio de la  provincia de Teruel.

Plou, comuna francesa situada en Cher.